Augustiner kan syfta på

 Augustiner – en samlingsbeteckning för en grupp katolska ordnar, se Augustinorden
 Augustinerbräu – tyskt ölbryggeri